İzmir, törökországi tartomány
 İzmir, az azonos nevű török tartomány székhelye